Nowa Dąbrowa ist der Name folgender Orte in Polen:

Woiwodschaft Großpolen:
 Nowa Dąbrowa (Kuślin) (Neu Dombrowo, Kreis Neutomischel/Posen), Gemeinde Kuślin, Powiat Nowotomyski
 Nowa Dąbrowa (Kwilcz) (Neu Dombrowo, Kreis Birnbaum/Posen), Gemeinde Kwilcz, Powiat Międzychodzki
 Nowa Dąbrowa (Wolsztyn) (Neu Dombrowo, Neu Langenhain, Kreis Wollstein/Posen), Gemeinde Wolsztyn

Woiwodschaft Masowien:
 Nowa Dąbrowa (Leoncin), Gemeinde Leoncin, Powiat Nowodworski

Woiwodschaft Pommern:
 Nowa Dąbrowa (Potęgowo) (Neu Damerow, Kreis Stolp/Pommern), Gemeinde Potęgowo, Powiat Słupski

Woiwodschaft Westpommern:
 Nowa Dąbrowa (Stara Dąbrowa) (Neu Damerow, Kreis Saatzig/Pommern), Gemeinde Stara Dąbrowa (Powiat Stargardzki)